Pomroy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pomroy Township (Itasca County, Minnesota)
 Pomroy Township (Kanabec County, Minnesota)